Andrea Hlaváčková e Michaëlla Krajicek erano le detentrici del titolo, ma Hlaváčková non ha partecipato. Krajicek ha fatto coppia con Caroline Garcia, ma ha perso in semifinale contro Il doppio del torneo di tennis AEGON Pro Series Barnstaple 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Eva Birnerová e Anne Keothavong.

Il doppio del torneo di tennis AEGON Pro Series Barnstaple 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Eva Birnerová e Anne Keothavong che hanno battuto in finale Sandra Klemenschits e Tatjana Maria 7–5, 6–1.

Teste di serie 

 Sandra Klemenschits /  Tatjana Maria (finale)
 Eva Birnerová /  Anne Keothavong (campionesse)

 Emma Laine /  Kathrin Wörle (quarti di finale)
 Maria João Koehler /  Katalin Marosi (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

AEGON Pro Series Barnstaple 2011